Lug steht für:
 Lüge, altertümelnd Lug (redensartlich „Lug und Trug“)
 Luke, Guckloch oder Ausguck

Lug ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lug (Bajina Bašta), Dorf in der Opština Bajina Bašta, Serbien, 
 Lug (Beočin), Dorf in der Opština Beočin, Vojvodina, Serbien
 Lug (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lug (Bronkow), Ortsteil der Gemeinde Bronkow, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Lug (Pfalz), Ortsgemeinde Lug im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz
 Lug (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Lug (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lug (Vachendorf), Ortsteil der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lug (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Lug (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lug ins Land, Ortsteil von Marloffstein
 Lug ins Land, Ortsteil von Wiehl
 Gehöft oberhalb des Tüttensees
 Lug (Gemeinde Lembach), Ortschaft der Gemeinde Lembach im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Der Lug, Feucht- und Quellgebiet des Flusses Kleine Elster 

LUG steht für:
 Flughafen Lugano-Agno (IATA-Code), Schweizer Flughafen im Kanton Tessin
 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst
 Lagerumschlagsgeschwindigkeit im Bereich des Handels
 Lautsprachunterstützende Gebärden
 Linux User Group, eine Gruppe von Linux-interessierten Personen, die sich regelmäßig treffen
 Liste d’Union de la gauche, ein Wahlbündnis linker Parteien in Frankreich

LU-G stand als Abkürzung für:
 Distrikt Grevenmacher in Luxemburg nach ISO 3166-2

lug steht für:
 Luganda (ISO-639-3-Code), in Süd-Uganda verbreitete Bantusprache

Siehe auch:

 Lueg
 Lugh
 Lugus (Gottheit), keltischer Gott
 Luginsland, Ortsbezeichnung

Abkürzung